Merrill kan som auktorsförkortning betyda:

 Elmer Drew Merrill
 Gary L. Smith Merrill
 George Knox Merrill

Robotskapade auktorsförkortningar